Эдуард Май (, 14 июня 1905, Майнц — 10 июля 1956, Берлин) — немецкий биолог, сотрудник Аненербе.

Биография

Ранние годы 
Посещал реальное училище во Франкфурте-на-Майне. Изучал зоологию во Франкфурте, в 1929 г. защитил кандидатскую диссертацию по корабельным червям. В 1930-е гг. работал в химической промышленности в Госларе. Автор многих патентов.

Карьера при нацистах 
В 1942 г. защитил докторскую диссертацию в Мюнхене. Из-за болезни ушей был освобождён от военной службы.

С 1942 г. возглавлял учебно-исследовательский отдел энтомологии Аненербе, располагавшийся в концентрационном лагере Дахау. Исследовал болезни, передающиеся посредством насекомых, участвовал в разработках биологического оружия. С 1943 г. работал в Освенциме.

После войны 
В 1945 г. был арестован американскими войсками, однако вскоре был отпущен и смог продолжить свои исследования. Несмотря на высказывания ряда свидетелей, утверждал, что не использовал в своих опытах заключённых. В 1947 г. выступал в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе. В 1948 г. основал журнал Philosophia naturalis. С 1950 г. преподавал в Свободном университете Берлина, профессор философии и директор философского семинара.

Умер в результате продолжительной болезни.

Сочинения 
 Libellen und Meerjungfrauen (Odonata), in: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden *Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise (Maria Dahl und Hans Bischoff, Hrsg.), 27. Teil, Jena 1933 (124 S.).
 «Die Konsequenzen der modernen Quantentheorie in ihrer wissenschaftslogischen Struktur und in ihren Beziehungen zu erkenntnistheoretischen Fragen», in: Grete Hermann, Eduard May und Thilo Vogel, Die Bedeutung der Modernen Physik für die Theorie der Erkenntnis — Drei mit dem Richard Avenarius-Preis ausgezeichnete Arbeiten, Leipzig 1937, S. 118—154.
 «Zur Frage der Überwindung des Vitalismus», Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft II, 375—399 (1937/1938).
 «Die Idee der mechanischen Naturerklärung und ihre Bedeutung für die physikalische Wissenschaft», Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft 5, 2 — 23 (1939).
 «Dingler und die Überwindung des Relativismus», Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft 7, S. 137 ff., 1941.
 Am Abgrund des Relativismus, Berlin 1941 (297 S.), 2. verbesserte Aufl.: Berlin 1942 (305 S.).
 «Der Gegenstand der Naturphilosophie», Kant-Studien 42, 146—175 (1942/1943).
 Kleiner Grundriss der Naturphilosophie, Meisenheim 1949 (105 S.).
 «Schopenhauers Lehre von der Selbstentzweiung des Willens», 33. Schopenhauer-Jahrbuch, 1 — 9 (1949/1950).
 «Das Vitalismusproblem und die Erklärung der Lebensphänomene», Philosophia naturalis II, 251—257 (1952).
 Filosofia natural, Breviarios del Fondo del Cultura Economica Mexico, 88: Filosofia (Traduccion Eugenio Imas), Mexico 1953 (2. Aufl.: Mexico 1966) (168 S.).
 «Das Kausalproblem in der Biologie», Zoologischer Anzeiger, Suppl. 18, 388—407 (1954).
 «Vom Geist der Wissenschaft», Festschrift Veritas, Justitia, Libertas der Freien Universität Berlin zur 200-Jahrfeier der Comumbia University New York, 1954.
 «Schopenhauer und die heutige Naturphilosophie», 36. Schopenhauer-Jahrbuch, 10 — 24 (1955).
 Heilen und Denken. Mit einer medizinischen Einführung von Freiherr von Kress. Arzt und Arznei (Schriftenreihe herausgegeben von Hans Haferkamp), Bd. 1, Berlin 1956 (175 S.).
 «Meine drei Begegnungen mit Schopenhauer», Zeitschrift für philosophische Forschung XIII, 134—138 (1959)

Литература 
 Ulrich Hoyer (2005) «Eduard May (1905—1956). Zum hundertsten Geburtstag des Naturphilosophen», Existentia XV, 141—156.
 Otto Schwerdtfeger, Abhandlung über Eduard May: Am Abgrund des Relativismus, Kiel 1942 (45 S.).

Примечания 

Свидетели на Нюрнбергских процессах
Преподаватели Мюнхенского университета
Преподаватели Свободного университета Берлина